Синеоков-Андриевский — фамилия; имеет женскую форму Синеокова-Андриевская.
 Синеоков-Андриевский, Дорофей Степанович (1830—1905) — русский юрист, судебный деятель, сенатор, действительный тайный советник.
 Синеоков-Андриевский, Иринарх Дамианович (в монашестве Иринарх; 1871—1933) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пермский.